Кубок Испании 1912 — 11-й розыгрыш Кубка Испании по футболу. Турнир прошел с 31 марта по 7 апреля 1912 года, победителем стал клуб Барселона

Участники 
Предварительно было заявлено 6 клубов:
 Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид)
 Атлетик Бильбао
 Барселона
 Эспаньол
 Расинг де Ирун
  Академия Инфантерии 

Клубы Атлетик Бильбао,  Академия Инфантерии  снялись перед началом турнира

Полуфиналы

Финал 

Кубок Испании по футболу